Jocher ist der Familienname folgender Personen:

 Markus Jocher (* 1979), deutscher Eishockeyspieler
 Simon Jocher (* 1996), deutscher Skirennläufer
 Thomas Jocher (* 1952), deutscher Architekt
 Wilhelm Jocher (1565–1636), deutscher Jurist, bayerischer Geheimrat und enger Berater Maximilians I. von Bayern